Vučak est un toponyme qui peut désigner :

Vučak, une localité située dans la municipalité de Donja Stubica, dans le comitat de Krapina-Zagorje ;

Vučak, un village situé dans la municipalité d'Ivanjica, district de Moravica ;
Vučak, un village situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina ;
Vučak, une localité située sur le territoire de la Ville de Smederevo, district de Podunavlje ;
Vuçak/Vučak, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Gllogoc/Glogovac, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie).